Groß Niendorf (Holstein), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Groß Niendorf (Mecklenburg), een ortsteil van Zölkow in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren